Topol może oznaczać:
 RT-2PM Topol
 RS-12M1 Topol-M

Ludzie o takim nazwisku:

 Chaim Topol
 Jáchym Topol
 Josef Topol
 Mirosław Topol
 Siergiej Topol

Zobacz też 
 Topola
 Topole